Александр Александрович Мордовец (род. , Ленинград) — российский государственный деятель, заместитель директора Спецстроя с августа 2014 по 29 декабря 2016 года.

Биография

Ранние годы 
Александр Мордовец родился 5 октября 1977 года в Ленинграде в семье военнослужащего; в 1999 году он окончил Военную инженерно-космическую академию имени Можайского.

С 1999 по 2001 год Мордовец работал инженером-инспектором в ряде воинских частей, располагавшихся во Владимире и Татищево. В 2001—2005 годах он являлся старшим инженером-инспектором группы финансирования капитального строительства Министерства обороны РФ в Ханкале. С 2006 по 2010 год Мордовец возглавлял группу и отдел капитального строительства оборонного ведомства во Владимире и в Омске. В мае—октябре 2010 года он состоял в должности начальника отдела оптимизации энергосетевой и энергосбытовой деятельности, относившегося к главному квартирно-эксплуатационному управлению министерства. Затем, с октября 2010 года по май 2011 года Александр Мордовец являлся заместителем начальника главного управления государственного заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ.

В 2011 году Мордовец стал заместителем руководителя департамента государственного заказчика капитального строительства Министерства обороны — в данной должности он находился по 2013 год. С февраля по июнь 2013 года он являлся заместителем начальника ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России», а в июне стал начальником центрального производственно-распорядительного управления того же предприятия. В декабре 2013 года он получил пост временно исполняющего обязанности заместителя директора российского Федерального агентства специального строительства (Спецстрой), после чего — в августе 2014 года — занял данную должность уже на постоянной основе и стал руководителем оперативного штаба по строительству космодрома «Восточный». После упразднения специального ведомства, произошедшего 29 декабря 2016 года, Мордовец перешел на работу в один из институтов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроя) — в феврале 2017 года он являлся заместителем генерального директора ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России».

По состоянию на 2018 год Александр Мордовец являлся действительным государственным советником третьего класса.

Арест 
24 мая 2018 года Хамовнический суд Москвы арестовал Александра Мордовца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома «Восточный».

Семья 
 Брат: Сергей Александрович Мордовец — заместитель директора ООО «Строймонолит-14»; в 2014 году компания получила от Спецстроя заказов на 656 миллионов рублей.

Награды 
Является ветераном боевых действий; имеет «множество наград и благодарностей».

См. также 
 Александр Иванович Волосов — директор Спецстроя (2013—2017).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Федеральное агентство специального строительства России